La coupe d'Allemagne de football 1981-1982 est la trente-neuvième édition de l'histoire de la compétition. La finale a lieu à Stuttgart au  Neckarstadion.

Le Bayern Munich remporte le trophée pour la sixième fois de son histoire. Il bat en finale le 1. FC Nuremberg sur le score de 4 buts à 2. Cette finale est l'une des plus spectaculaires de l'histoire : bien que mené 2-0 à la mi-temps, le Bayern Munich renversa la situation pour l'emporter 4-2. L'homme du match est sans doute Dieter Hoeness, blessé à la tête en première mi-temps. Il resta sur le terrain avec un bandage. En deuxième mi-temps, il fit une passe décisive de la tête et marqua le quatrième but de la tête également.

Premier tour 

Les résultats du premier tour 

Matchs rejoués.

Deuxième tour 

Les résultats du deuxième tour 

Match rejoué.

Troisième tour 

Les résultats du troisième tour.

Huitième de finale 

Les résultats des huitièmes de finale.

Matchs rejoués

Quarts de finale 

Les résultats des quarts de finale.

Demi-finales 

Les résultats des demi-finales.

Finale

Bibliographie

Liens externes 
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur dfb.de
 Résultats de la Coupe d'Allemagne sur rsssf.com

Références 

 

1981-1982
Allemagne
Sport en Allemagne en 1981
Football en Allemagne en 1982